Ле-Пуэнсонне́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 240 км на юг от Парижа, 130 км на юг от Орлеана, 6 км на юго-восток от Шатору.

В 1993 году в Ле-Пуэнсоне была похоронена французская писательница, танцовщица и куртизанка Элизабет-Селеста Венар, графиня де Шабрилан, которая скончалась 18 февраля 1909 года в XVIII округе Парижа и сперва была погребена на .

Население 

Население — 5 690 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini